Eddie Davis (n. 1907) – regista e produttore cinematografico statunitense
Eddie Davis – sassofonista statunitense